Суперкубок Албанії з футболу 2020 — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 серпня 2020 року між чемпіоном Албанії клубом Тирана та володарем кубка Албанії клубом Теута.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 

2020
Албанія
Серпень 2020
2020 в Албанії